Robison steht für:
 Robison (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Robison-Gletscher, Gletscher im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Robison Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Robinson
 Robeson
 Robson